Remisow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Michailowitsch Remisow (1877–1957), russischer Schriftsteller
 Michail Grigorjewitsch Remisow († 2015), russischer Schauspieler